Holleman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John J. Holleman
 Wouter Holleman